Константи́н Петро́вич Ковалёв (Ковалёв-Случевский) —  российский писатель, историк, культуролог, телеведущий и путешественник.  Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Член почётного комитета Центра русского языка и культуры :fr: Centre de Langue et Culture Russe, Париж, Франция.

Биография 

Первые очерки и рассказы, литературно-критические и публицистические статьи писателя были напечатаны в 1978 году, в период работы (после окончания исторического факультета МГПИ) в издательстве «Литературной газеты» — корреспондентом отдела литературной жизни еженедельника «Литературная Россия». В начале 1980-х годов руководил Клубом любителей книги в Центральном Доме архитектора в Москве, редактировал «Альманах библиофила» и сборник «Встречи с книгой».

Во время перестройки за отличие в учёбе — единственный на отделение литературы и языка Академии наук СССР аспирант с Ленинской стипендией, а затем и научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН (ИМЛИ РАН), учёный секретарь Пушкинской комиссии и первый главный редактор издательства «Наследие» ИМЛИ РАН (с конца 1980-х и до середины 1990-х годов). Руководил также литературной частью МХАТ имени Горького.

Затем Ковалёв опубликовал книги прозы, в частности, в серии «ЖЗЛ», исторические романы, стихи, а также научные статьи, читал лекции за пределами России, принимал участие в научных обменах и конференциях, стажировался (Оксфордский университет, Институт гуманитарных наук в Париже — :fr: Fondation Maison des sciences de l'homme, Школа учёных «Vita Nova» на острове Капри и др.). С 1991 года доктор философии (PhD) Института альтернативной медицины (Коломбо) и Международного университета комплементарной медицины (Москва).

В 1990-е и начале 2000-х годов известны традиционные вечера Константина Ковалёва в Российском фонде культуры, в музее храма Варвары Великомученицы на Варварке, в Оружейной палате и в Патриаршем дворце Московского Кремля, издательские проекты (среди них — журнал и веб-сайт «ПМЖ», журналы «Вояж» и «Вояж и отдых»), рассказы, очерки и путевые заметки, написанные во время поездок по всему миру.

Ковалёв избран почётным председателем жюри Международных литературно-творческих фестивалей русскоязычного зарубежья имени Чехова, которые регулярно проходят в Греции (полуостров Халкидики и Афины). Постоянный и многолетний руководитель литературной части жюри Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе».

В разное время (с 1987 года) Константин Ковалёв — автор и ведущий телепрограмм на Первом и других каналах: «Виват, Россия!», «Добрый вечер, Москва!», «Кофе со сливками», «Восемь с половиной», «Канон», «Полчаса о туризме», «Доброе утро», «На Огонёк», «Деловая Москва» и многих других. Стажировался в США (Вашингтон, Нью-Йорк, Милуоки, Чикаго) в числе шести телеведущих из России, отобранных Информационным агентством США (USIA).

Входит в число членов палаты попечителей Патриаршей литературной премии и попечительского совета Елисаветино-Сергиевского просветительского общества.

С 1981 года — член Союза журналистов СССР и России. С 1988 года — член Союза писателей СССР и России (ныне МГО) и Литературного фонда.

В 2005 году в канун 50-летия отмечен в Греции премией «За вклад в развитие русской литературы и цивилизации», а в октябре 2007 года — орденом «Гордость России». Лауреат национальной премии «Лучшие книги года» (2007 и 2017 гг.), Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» (2009) и премии Российской государственной библиотеки (2010).

Лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года.

Краткая библиография (из книг К.Ковалёва-Случевского) 

 «Орфеи реки Невы» (премия Союза писателей СССР за 1-ю книгу молодого автора; ряд других премий). М., 1986.
 «Раевский» (ЖЗЛ, сб.). М., 1987.
 «Глагол таинственный». М., 1988.
 «Бортнянский» (ЖЗЛ). М., 1989. 2-е изд. — 1998.
 «Соло с боем для Большого Бена. Лондон: мини-путеводитель». М., 1997.
 «Бесконечный Париж. Никогда не дописанный guide». М., 1998.
 «Имена и лица русской культуры». М., 2005.
 «Виза на край света». М., 2005.
 «Савва Сторожевский. Факты и мифы, предания и гипотезы» (ЖЗЛ). М., 2007. 2-е изд. — 2008. Первая премия «Лучшие книги 2007 года» — победитель в номинации «Биографии» (учред. премии: Российская государственная библиотека, Русский биографический институт — Who’s Who in Russia, Литературная газета). Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» (2009 г.).
 «Юрий Звенигородский, великий князь Московский» (ЖЗЛ). М., 2008. Отмечена жюри премии «Лучшие книги 2008 года». Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» (2009 г.).
 «Преподобный Савва и великие битвы Средневековой Руси». М., 2009.
 «Звенигород и Звенигородская Русь. Сокровища подмосковной цивилизации. Исторические рассказы, очерки и расследования». М., 2009. Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» (2009 г.). Премия Российской Государственной Библиотеки (РГБ) - 2010 год.
 «Другая Рублёвка. Тайны Царского пути. Виртуальное путешествие во времени и пространстве». М., 2009.
 «Новейший Звенигородский Летописец. Необычная история России». М., 2010.
 «Город, не сдавшийся врагу. Звенигород и Звенигородское направление обороны в октябре-декабре 1941 г. Взгляд с обеих сторон». М., 2011.
 «Тележурналистика XXI века. Настольная книга для познания современного ТВ». М., 2012.
 «Святые Людмила и Вячеслав Чешские. Жизнеописание и деяния». М., Бослен, 2017. Первая премия «Лучшие книги 2017 года» — победитель в номинации «История» (учред. премии: Российская государственная библиотека, Русский биографический институт — Who’s Who in Russia, Литературная газета). 
 «Загадки древних крюков. Исторические рассказы о русских певческих иероглифах». М., 2018.
 «Евфросиния Московская, княгиня-заступница. Жизнеописание вдовы Дмитрия Донского». М., 2018.
 «Настольная книга путешественника. Путёвые советы и рекомендации искателям приключений». М., 2018.
 «Модест Мусоргский. Повесть». М., 2018.
 «Евдокия Московская. Жизнеописание святой Евфросинии, великой княгини, жены и вдовы Дмитрия Донского» (ЖЗЛ). М., 2018.
 «Шпага генерала Раевского. Исторические рассказы для детей». М., 2019.
 «Николай Чудотворец. Санта Клаус и Русский Бог: Хожение в Житие» (ЖЗЛ). М.: Молодая гвардия, 2019. - ISBN 978-5-235-04342-8.
 «Москва. Запад. 1941. Западное направление обороны Москвы". М.: Галерия, 2020.
 «Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния" (ЖЗЛ). М.: Молодая гвардия, 2020.

Фильмография (из ТВ) 

Автор и ведущий фильмов по истории культуры России (цикл «Виват, Россия!»), показанных 1-м телеканалом страны (продолж. 40-50 мин):
 «Музыкальный Град Китеж» (забытые страницы музыкальной культуры).
 «Загадки древних крюков» (о расшифровке древней нотации).
 «Начала христианской культуры» (Киевская и Новгородская Русь).
 «Дорога из вечности» (Николай Львов: политик, архитектор, историк музыки, XVIII век).
 «Орфей реки Невы» (композитор Дмитрий Бортнянский и его эпоха, XVIII век, в 2-х сериях).
 «Гимны Российского государства» (впервые исполнены все исторические Гимны России, автором предложен в качестве государственного Гимн М. И. Глинки, который благодаря фильму был сразу принят, но позднее отменён), и др.

Критика 
Книги К. Ковалёва «Савва Сторожевский» и «Юрий Звенигородский» подверглись серьезной критике в статьях Д. А. Седова «О новейших примерах фальсификации истории Звенигорода», К. А. Аверьянова «Бывает ли в истории сослагательное наклонение?», А. В. Абрамова «О книге К. П. Ковалёва «Савва Сторожевский. Жизнеописание: факты и мифы, предания и гипотезы» », опубликованных в «Сборнике трудов по истории Звенигородского края. Саввинские чтения. Выпуск 2. Составитель Д. А. Седов. Звенигород: «Лето», 2010.».

Жизнеописания "Савва Сторожевский" и "Юрий Звенигородский", изданные в серии "Жизнь замечательных людей", были высоко оценены Святейшим Патриархом Алексием II, который, в частности, писал, что выход этих книг стал "не только общецерковным, но и литературным событием, и послужит делу единения и укрепления всего нашего общества в вере, благоусердии и любви к ближним и к своему Отечеству".

Примечания

Ссылки 
 
 К. Ковалёв-Случевский на сайте «Московские писатели» 
 

Писатели России XXI века
Писатели России по алфавиту
Члены Союза журналистов СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Историки России
Телеведущие России
Журналисты России
Путешественники России
Историки по алфавиту
Выпускники МПГУ
Лауреаты Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский»
Сотрудники ИМЛИ
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России